TV Brazil je Brazilska  javna Televizijska mreža u vlasništvu Brazilske Tvrtke za  Komunikacije sa sjedištem u Braziliji i Rio de Janeiru s televizijskim postajama u svom vlasništvu u Sao Paulu i Sao Luisu kao i još u 21  saveznoj državi u kojima pridrruženi emiteri rade kao dio Javne Televizijske Mreže.

Povijest 
TV Brazil je nastao nakon ukaza kojim je osnovana n Brazilska  Tvrtka za Komunikacije koja  upravlja tom televizijskom mrežom koji je objavljen 24 prosinca 2007 u novinama Diario Oficial da Uniao službenom glasniku Brazilske vlade. Nastalo je spajanjem Brazilske Tvrtke za Radiodifuzne Komunikacije i Društva za Obrazovnu Komunikaciju Roquette Pinto nekoć odgovornu za upravjlanje ugašenim TVE Brazil koji je zamijenjen TV Brazilom u nekoliko gradova. Zbog nedostatka opreme TV Brazil je počeo s emitiranjem u samo tri grada  Rio de Janeiru, Braziliji i Sao Luisu, Međutim  program je dostupan preko službene internetske stranice te putem satelitske  i kablovske televizije.

Program 
TV Brazil emitira četiri sata dnevno regionalnog programa Također emitira i Brazilske filmove i emisije koje proizvode drugi javni emiteri. Program se djeli u pet blokova, program se djeli u pet blokova. program za djecu i mlade, animirane serije audiovizualna kultura državljanstvo i šport.

Franklin Martins Tajnik za Društvene Komunikacije izjavio je da program TV Brazil još nije pripremljen te da su moguće izmjene Također je rekao da želi koristiti istraživanja javnog mnijenja kako bi odlučio o programu.

Televizijske postaje 
Preko vlastitih i partnerskih televizijskih postaja, TV Brazil je prisutan u više od 30  općina u svim Brazilskim regijama. U svim ostalim krajevima države TV Brazil je dostupan samo putem satelitske i kablovske televizije. Program se također može gledati putem službene web stranice.

Izvori

Vanjske poveznice 

 
Televizija u Brazilu
Televizijske mreže